Monestir de Studios (Studium), monestir de Constantinoble, prop de la Propòntida al barri de Psamathia 
 Studium (sacerdoci), un dels tres pilars juntament amb l'imperium i el sacerdotium on es va assentar la cultura llatina a partir de l'Edat Mitjana 
 Studium (revista), revista mensual que es va publicar el gener i el juny del 1919 per Salvador Dalí, quan cursava sisè de batxillerat a l'Institut Ramon Muntaner 
 Studium generale, la institució de la qual van néixer les universitats medievals
 Studium Urbis, nom inicial de la Universitat de Roma La Sapienza